Segunda División 2019 (Uruguay)
 Segunda División 2019 (Peru)